Cerreto heißen die italienischen Gemeinden
 in der Provinz Asti, Piemont, siehe Cerreto d’Asti
 in der Provinz Biella, Piemont, siehe Cerreto Castello
 in der Provinz Ancona, Marken, siehe Cerreto d’Esi
 in der Provinz Alessandria, Piemont, siehe Cerreto Grue
 in der Provinz Florenz, Toscana, siehe Cerreto Guidi
 in der Provinz Lodi, Lombardei, siehe Abbadia Cerreto
 in der Provinz Cuneo, Piemont, siehe Cerreto Langhe
 in der Provinz Rom, Latium, siehe Cerreto Laziale
 in der Provinz Benevento, Kampanien, siehe Cerreto Sannita
 in der Provinz Perugia, Umbrien, siehe Cerreto di Spoleto

Cerreto ist zudem ein Ortsteil von
 Bettona in der Provinz Perugia
 Montignoso in der Provinz Massa Carrara
 Sorano in der Provinz Grosseto

Cerreto ist der Familienname von 
 Scipione Cerreto (1551–1633), italienischer Komponist